Zostawić Las Vegas – powieść Johna O’Briena z 1990
 Zostawić Las Vegas – amerykański film z 1995